Le Vent (The Wind) est un film muet américain de Victor Sjöström sorti en 1928.
 Le Vent (Finyè) est un film malien de Souleymane Cissé sorti en 1982.
 Le Vent (Szél) est un film hongrois de Marcell Ivány sorti en 1996.
 Le Vent est une nouvelle de Dino Buzzati (1966).
 Le Vent est un album musical de Georges Brassens, sorti en 1953.
 Le Vent est un roman de Claude Simon publié en 1957.

Voir aussi